Mangum ist der Familienname folgender Personen:

 Elmira Mangum (* 1953), US-amerikanische Bildungswissenschaftlerin
 Jeff Mangum (* 1970), US-amerikanischer Musiker, siehe Neutral Milk Hotel
 Kris Mangum (* 1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Willie Person Mangum (1792–1861), US-amerikanischer Politiker

Mangum ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mangum (Kentucky)
 Mangum (Michigan)
 Mangum (North Carolina)
 Mangum (Oklahoma)
 Mangum (Texas)
 Mangum Springs, Arizona

Siehe auch:

 Mangum Township